De Dominicaanse Republiek is onderverdeeld in 31 provincies (provincias, enkelvoud: provincia) en 1 district (het Distrito Nacional). Dit district bestaat uit één gemeente (Santo Domingo de Guzmán); deze gemeente is volgens de grondwet de nationale hoofdstad (capital de la República Dominicana).

Een van de 31 provincies is Santo Domingo; de hoofdstad (cabecera) ervan is de gemeente Santo Domingo Este.

Zie ook 
 ISO 3166-2:DO voor de Geocodes

Bron